Ethel Larcombe ha battuto in finale Charlotte Cooper 6-3, 6-1 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Dorothea Lambert Chambers per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

La nazionalità di Ms. Schultz è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1912